Бухедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро. Занимает площадь 10 км². Население — 185 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Бургоса